Индиговые змеи () — род змей из семейства ужеобразных, обитающих в Новом Свете. Научное название происходит от  — «лес» и  — «властитель».

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 1,3 до 2,8 м. Наблюдается половой диморфизм — самцы крупнее самок. Голова маленькая. Туловище крепкое, стройное, с гладкой чешуёй. Окраска в основном чёрного цвета с различными оттенками (синего, серого, коричневого, жёлтого цветов). Брюхо гораздо светлее спины.

Образ жизни 
Населяют песчаные, лесистые места. Активны днём, питаются ящерицами, грызунами, земноводными, рыбой, змеями.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи.

Распространение 

Обитают на юге США, Мексике, в Центральной Америке, на севере Южной Америки.

Классификация 
На август 2018 года в род включают 6 видов:

Примечания

Литература 
 Fitzinger, 1843 : Systema Reptilium, fasciculus primus, Amblyglossae. Braumüller et Seidel, Wien, p. 1-106. (Drymarchon, new genus, p. 26)
   (Drymarchon caudomaculatus, new species).

Ужеобразные